Водрёй () — французская фамилия:

 Водрёй, Жозеф Иасент Франсуа-де-Поль де Риго де (1740—1817) — французский дворянин, входивший в круг приближенных Марии Антуанетты.
 Водрёй, Луи-Филипп де Риго де (1724—1802) — французский адмирал.
 Водрёй, Пьер де Риго де (1698—1778) — французский государственный деятель, последний генерал-губернатор Новой Франции (1755—1760).
 Водрёй, Филипп де Риго де (ок. 1643—1725) — французский политический деятель, губернатор Новой Франции.

 Водрёй — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Водрёй — бывший муниципалитет в Квебеке (Канада), ныне в составе муниципалитета Водрёй-Дорион.